Solecki ist der Familienname folgender Personen:

 Bogusław Solecki (* 1975), polnischer Journalist und Sportkommentator
 Łukasz Solecki (1827–1900), römisch-katholischer Bischof von Przemyśl

Für den polnischen Ort siehe: Jawor Solecki